William Smyth ist der Name folgender Personen:

* William Smyth (Bischof) (1460–1514), englischer Geistlicher, Bischof von Lincoln 
 William Smyth (Historiker) (1765–1849), englischer Dichter und Historiker 
 William Smyth (Mathematiker) (1797–1868), US-amerikanischer Mathematiker 
 William Smyth (Politiker) (1824–1870), US-amerikanischer Politiker
 William Henry Smyth (1788–1865), englischer Astronom
 William Ross Smyth (1857–1932), kanadischer Politiker

Siehe auch:
 William Smith